Yalvaç (district), een Turks district in de provincie Isparta
 Yalvaç (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yalvaç